Cabras de Lampião é um grupo musical e de dança de Serra Talhada, no estado de Pernambuco. É um dos maiores divulgadores do xaxado e mantém a originalidade e autenticidade conforme criada pelos bandoleiros do sertão.

É uma trupe de artistas sertanejos - exatamente da cidade que nasceu Virgulino Ferreira da Silva, o Lampião - que reproduziu no palco como os cangaceiros se divertiam nas caatingas, nos intervalos dos combates.

O Grupo de Xaxado Cabras de Lampião trouxe os cangaceiros para frente das luzes e o cangaço se transformou num show de arte com uma nova e revolucionária imagem do Rei do Cangaço. É um espetáculo que conduz o espectador a um mergulho no mundo mágico e místico do sertão.

Com músicas ao vivo - acordeão, triângulo e zabumba - e um repertório do cangaço, MPB e uma indumentária semelhante a dos cangaceiros, a saga de Lampião é mostrada em uma forma envolvente e de singular beleza.

O Cabras de Lampião se apresenta em quadras, clubes, praças, palcos, tablados, teatros, etc. Em festas de emancipação, convenções, festivais, eventos culturais e festas tradicionais.

Ligações externas 

 

Cultura de Serra Talhada
Bandas de Pernambuco
Xaxado